Макі́ївський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Макіївка Донецької області.

 Макіївський провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 Макіївський провулок — провулок у місті Київ.
 Макіївський провулок — провулок у місті Харків.
 Макіївський провулок — провулок у місті Херсон.

Провулки